Głębiczek – potok, dopływ (nazwa górnego biegu) Kopydła
 Głębiczek – potok, dopływ Wisły